One Love, One Blood es un grupo de artistas de Plena de origen panameño el cual gozó de mucha popularidad a finales de los años 90.

En el año 1991 luego de la invasión a Panamá, El Apache Ness junto a Papa Chan (Q.E.P.D.), Kafu Banton, Calito Soul, Wassa Banga, Original Dan (Q.E.P.D.) y Los Sensacionales; deciden unirse y crear la fundación One Love One Blood, grupo que buscaba contrarrestar la música negativa de los Killamanjaros.

Actualmente está activo, siendo Kafu Banton, Tommy Real y el Apache Ness, El Bwoy, sus artistas que más actividades musicales continúan teniendo.

Los integrantes del grupo
 Ness y Los Sensasionales
 Kafu Banton
 Tommy Real
 Original Dan(Q.E.P.D.)
 Mr Sam
 Pelenchin
 Calito Soul (Q.E.P.D.)
 Papa Chan (Q.E.P.D.)
 Wasabanga 
 Demolition 
 Ice Man (Q.E.P.D.)
 Akim (Sobrino de Ness)
 Miguelito Style (DJ)
 Nenita Style
 DJ Bass (DJ)
 Little B & Ge Money
 El Bwoy
 Shaka Banton
 Mr Rico

Referencias

Véase también 
 Reggae
 Reggae en español

Cantantes de Panamá
Grupos de música reggae
Músicos de reggae en español
Reggae en español